Stanisław Bednarz, oficer
 Stanisław Bednarz, bokser
 Stanisław Bednarz, piłkarz
 Stanisław Bednarz, parazytolog